Les élections régionales de 1994 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1994) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1994
Vorarlberg
Septembre 1994